Puchar Świata Kobiet w Kolarstwie Szosowym – cykl wyścigów organizowanych corocznie przez Międzynarodową Unię Kolarską (UCI). Pierwsza edycja miała miejsce w 1998 roku, zaś ostatnia 18. w 2015 roku. Od sezonu 2016 Puchar Świata został zastąpiony przez serię UCI Women’s World Tour. Na cykl Pucharu składały się tylko wyścigi jednodniowe. Większa część imprezy odbywała się w Europie. Najbardziej utytułowaną zawodniczką w tym cyklu jest Holenderka Marianne Vos, która pięciokrotnie zwyciężała. Zarówno w wyścigach indywidualnych, jak i drużynowych punkty przyznawane były tylko za pierwsze 20 miejsc.

Punktacja

Indywidualna

Drużynowa 
W klasyfikacji uwzględniane są tylko teamy UCI oraz reprezentacje narodowe.

Zwyciężczynie Pucharu Świata

Klasyfikacja drużynowa

Zobacz też 
 Puchar Świata w kolarstwie szosowym
 Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym

Linki zewnętrzne

Przypisy 

Puchar Świata kobiet w kolarstwie szosowym